Заво́лжя:
 Заволжя — територія, розташована між Волгою, Уралом, Північними Увалами і Прикаспійською низовиною.
 Заволжя — місто в Нижньогородській області Росії.